Батова — топоним а также фамилия.

 Батова — река на Балканском полуострове, на северо-западе Болгарии.
 Батова — деревня в Республике Карелия, Россия.
 Батова, Елена Сергеевна (род. 1982) — российская дзюдоистка.
 Батова, Наталья Алексеевна (род. 1976) — мастер спорта международного класса по бодибилдингу.
 Батова — караван чумака, состоящий из 5 возов с товаром (чаще с солью). 6 батовых составляли валку.